Гогуадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гогуадзе, Альберт Иосифович (род. 1935) — российский художник.
 Гогуадзе, Кето Алексеевна (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.